Майкл Эндрю Мартин О’Нил (; ) — североирландский футболист и тренер.

Начал карьеру на родине в Северной Ирландии в футбольном клубе «Колрейн», также играл в клубах Англии, Шотландии и США. Провёл 31 матч за национальную сборную, в которых забил 4 мяча. В 2012 году был назначен тренером сборной Северной Ирландии по футболу.

8 ноября 2019 года был назначен главным тренером футбольного клуба «Сток Сити».

Ранние годы 
Майкл О’Нил родился 5 июля 1969 года в городе Портадаун, графство Арма, в семье североирландских католиков Деса и Патрисии. Короткое время он учился в начальной школе, до того как семья переехала в город Баллимина, графство Антрим. В Баллимине он посещал начальную школу Всех святых, а позже — школу Сент-Луис Граммар, где он выиграл Кубок Англии школ Северной Ирландии. Он также был многообещающим игроком в гэльские игры, представляющий клуб «», прежде чем сосредоточиться на футболе. Играл в молодёжной футбольной команде «Стар Юнайтед» в течение четырёх лет до перехода в «Чимни Корнер».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Колрейн»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Сент-Джонстон»
Игроки ФК «Портленд Тимберс» (2001—2010)
Игроки ФК «Клайдбанк»
Игроки ФК «Гленторан»
Игроки ФК «Эр Юнайтед»
Футбольные тренеры Северной Ирландии
Тренеры ФК «Брикин Сити»
Тренеры ФК «Шемрок Роверс»
Тренеры сборной Северной Ирландии по футболу
Тренеры ФК «Сток Сити»